Charles Coughlin (1891-1979), prêtre catholique et animateur de radio canadien ;
 Mae Coughlin (1897-1986), femme du mafieux Al Capone ;
 Natalie Coughlin (1982-), nageuse américaine ;
 Tom Coughlin (1946-), joueur et entraîneur américain de football américain ;
 William J. Coughlin (1929-1992), avocat, juge fédéral et auteur américain de roman policier.

Homonymie de patronyme